Jean Petit (de son vrai nom Joan Petit en occitan, sa langue) était un chirurgien à Villefranche-de-Rouergue au .

Il fut, en 1643, l'un des deux chefs de file de la révolte des croquants du Bas-Rouergue. Capturé par les troupes royales, il fut roué en place publique. De là, probablement, la chanson Jean Petit qui danse.

Après son exécution, sa maison fut rasée en guise d’exemple. La Place Jean Petit occupe aujourd'hui son ancien emplacement.

Référence 

Jacquerie sous l'Ancien Régime
Histoire occitane
Chirurgien français